HRC (voetbalclub), een voormalige voetbalclub uit Den Helder
 HRC '14, een voetbalclub uit Hurwenen en Rossum
 HRC '27, een voetbalclub uit Afferden
 Haagsche Rugby Club, een rugbyclub uit Den Haag
 Hard Rock Cafe, een Amerikaanse restaurantketen
 Hillary Rodham Clinton, Amerikaans politica
 Hollandia Roeiclub, de Nederlandse roeiploeg
 Honda Racing Corporation, de motorsportdivisie van Honda
 Human Rights Campaign, een Amerikaanse lgbt-belangenvereniging
 United Nations Human Rights Committee, een orgaan van de Verenigde Naties dat zich met burgerrechten bezighoudt
 United Nations Human Rights Council, een ander orgaan van de Verenigde Naties dat zich eveneens met burgerrechten bezighoudt
 schaal C van de Rockwellhardheidschaal